Quaresima ima više značenja:
 Quaresima, Cosenza
 Quaresima, Vicenza